Il corso di laurea in ingegneria dell'organizzazione d'impresa nasce dal corso di laurea in ingegneria gestionale. Le materie di studio afferiscono a due filoni principali:
discipline economico-gestionali
discipline tipiche dell'ingegneria dell'informazione
È proprio nell'ambito della gestione aziendale che si inserisce l'uso dell'informatica a caratterizzare questo corso di laurea.

Sedi del corso 
 Politecnico di Torino
 Università degli studi di Trento
 Università di Pisa

Note 

Ingegneria